«Sin ti» puede referirse a:

Cine, teatro y televisión 
 Sin ti (1995), obra de teatro de Aizpea Goenaga.
 Sin ti (1997), telenovela mexicana.
 Sin ti (2006), película dirigida por Raimon Masllorens.

Música 
 Sin ti (1978), canción de Juan Camacho.
 Sin ti (1985), canción de Hombres G.
 Sin ti (1995), canción de Donato & Estéfano.
 Sin ti (2012), canción de Chino & Nacho (:w:en:).
 Sin ti (2013), canción de Samo.
 Sin ti (2016), canción de C-Kan.
 Sin ti (2019), canción de Inna